Ральф де Невилл:
 Ральф де Невилл, 2-й барон Невилл из Рэби (ок. 1290—1367) — 2-й барон Невилл из Рэби, 2-й сын Рэндольфа, 1-го барона Невилла из Рэби, и Ефимии Оранасии, дочери Роберта ФитцРоджера, лорда Уоркворта.
 Ральф де Невилл, 1-й граф Уэстморленд (ок. 1364—1425) — английский государственный деятель, сын Джона де Невилла и Мод Перси.